Холуи — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Холуи — прежнее название агрогородка Липень в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 

 Холуи — до 1940 г. название деревни Рябково в Уренском районе Нижегородской области.
Холуи — до 1953 г. название деревни Некрасово в Батецком районе Новгородской области.

См. также 

 Холуй